Лаппо () — два литовських шляхетських роди, гербів Кривда, Любич і Лада. Окрім того, є рід Лаппо-Данилевських, українського походження.

Також Лаппо — сучасне прізвище, поширене серед українців, росіян і білорусів.

Відомі носії:
 Лаппо Георгій Михайлович — радянський і російський географ-урбаніст, доктор географічних наук, професор.
 Лаппо Іван Іванович — історик, фахівець з історії права, дослідник джерел з історії Великого князівства Литовського.
 Лаппо-Данилевський Олександр Сергійович — російський історик, археограф та соціолог.

Українські прізвища
Білоруські прізвища
Російські прізвища